Lagtinget eller Lagting kan syfta på:

 Lagting (historiskt) – i äldre tid i Norge de församlingar, som i de gamla norska lagdömena (tingslag) utövade rättsskipning och avskaffades år 1747
Lagting (Stortinget) – den ena av de två kamrar som det norska Stortinget var uppdelat i fram till 1 oktober 2009
Färöarnas lagting – Färöarnas lagstiftande församling
Ålands lagting – det självstyrda Ålands parlament